Dikmen bezeichnet:
 Dikmen (Sinop), einen Landkreis der türkischen Provinz Sinop
 Dikmen (Kızıltepe), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Kızıltepe

Dikmen ist der Familienname folgender Personen:
 Erdi Dikmen (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Şinasi Dikmen (* 1945), deutsch-türkischer Schriftsteller
 Soner Dikmen (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Suheila Dikmen (* 1968), deutsche Fußballspielerin
 Volkan Dikmen (* 1991), deutsch-türkischer Fußballspieler